Il singolare del torneo di tennis Monte Carlo Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sjeng Schalken che ha battuto in finale Frederik Fetterlein 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh (primo turno)
 Oscar Martinez Dieguez (quarti di finale)
 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Marcelo Ríos (semifinali)

 Franco Davín (primo turno)
 Oliver Gross (primo turno)
 Marc-Kevin Goellner (quarti di finale)
 Frederik Fetterlein (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Challenger 1995